|-
| 179101 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179102 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179103 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179104 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179105 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179106 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179107 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179108 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179109 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179110 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179111 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179112 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179113 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179114 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179115 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179116 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179117 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179118 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179119 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179120 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179121 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179122 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179123 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179124 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179125 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179126 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179127 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179128 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179129 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179130 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179131 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179132 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179133 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179134 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179135 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179136 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179137 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179138 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179139 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179140 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179141 - ||  || 17 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179142 - ||  || 18 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179143 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179144 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179145 - ||  || 26 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179146 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179147 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179148 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179149 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179150 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179151 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179152 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179153 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179154 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179155 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179156 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179157 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179158 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179159 - ||  || 9 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179160 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179161 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179162 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179163 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179164 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179165 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179166 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179167 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179168 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179169 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179170 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179171 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179172 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179173 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179174 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179175 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179176 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179177 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179178 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179179 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179180 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179181 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179182 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179183 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179184 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179185 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179186 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179187 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179188 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179189 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179190 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179191 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179192 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179193 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179194 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179195 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179196 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179197 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179198 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179199 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179200 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-